Stichting Different, een stichting die christelijke mentale hulpverlening aanbiedt aan homoseksuelen.
 Different (1999), een Amerikaanse film.
 Different (Kate Ryan), een muziekalbum van Belgische zangeres Kate Ryan.
 Different (Thomas Anders), een solo-album van de Duitse zanger Thomas Anders.